Il vento nei salici – romanzo di Kenneth Grahame del 1908
 Il vento nei salici – film d'animazione del 1983 diretto da Mark Hall e Chris Taylor
 Il vento nei salici – film d'animazione del 1995 diretto da Dave Unwin
 Il vento nei salici – film del 1996 diretto da Terry Jones